Cantonul Albestroff este un canton din arondismentul Château-Salins, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Albestroff || align="right" | 640 || align="right" | 57670 || align="right" | 57011
|-
| Bénestroff || align="right" | 545 || align="right" | 57670 || align="right" | 57060
|-
| Bermering || align="right" | 244 || align="right" | 57340 || align="right" | 57065
|-
| Francaltroff || align="right" | 742 || align="right" | 57670 || align="right" | 57232
|-
| Givrycourt || align="right" | 98 || align="right" | 57670 || align="right" | 57248
|-
| Guinzeling || align="right" | 71 || align="right" | 57670 || align="right" | 57278
|-
| Honskirch || align="right" | 224 || align="right" | 57670 || align="right" | 57335
|-
| Insming || align="right" | 620 || align="right" | 57670 || align="right" | 57346
|-
| Insviller || align="right" | 202 || align="right" | 57670 || align="right" | 57347
|-
| Léning || align="right" | 306 || align="right" | 57670 || align="right" | 57394
|-
| Lhor || align="right" | 135 || align="right" | 57670 || align="right" | 57410
|-
| Lostroff || align="right" | 69 || align="right" | 57670 || align="right" | 57417
|-
| Loudrefing || align="right" | 318 || align="right" | 57670 || align="right" | 57418
|-
| Marimont-lès-Bénestroff || align="right" | 44 || align="right" | 57670 || align="right" | 57446
|-
| Molring || align="right" | 8 || align="right" | 57670 || align="right" | 57470
|-
| Montdidier || align="right" | 68 || align="right" | 57670 || align="right" | 57478
|-
| Munster || align="right" | 230 || align="right" | 57670 || align="right" | 57494
|-
| Nébing || align="right" | 371 || align="right" | 57670 || align="right" | 57496
|-
| Neufvillage || align="right" | 38 || align="right" | 57670 || align="right" | 57501
|-
| Réning || align="right" | 116 || align="right" | 57670 || align="right" | 57573
|-
| Rodalbe || align="right" | 220 || align="right" | 57340 || align="right" | 57587
|-
| Torcheville || align="right" | 131 || align="right" | 57670 || align="right" | 57675
|-
| Vahl-lès-Bénestroff || align="right" | 135 || align="right" | 57670 || align="right" | 57685
|-
| Vibersviller || align="right" | 465 || align="right" | 57670 || align="right" | 57711
|-
| Virming || align="right" | 282 || align="right" | 57340 || align="right" | 57723
|-
| Vittersbourg || align="right" | 351 || align="right" | 57670 || align="right" | 57725
|}
 
 

Cantoane în Moselle